Vessey est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1922-2016), général de l'armée américaine
Maggie Vessey (née en 1981), athlète américaine du 800 mètres

Tricia Vessey (née en 1972), actrice américaine

Toponyme

Vessey, ancienne commune du département de la Manche

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme